London League ist der Name folgender Sportwettbewerbe:

 London League (Badminton), Badmintonturnier
 London League (Fußball), Fußballliga im Großraum London
 London League (Rugby), Rugby-League-Wettbewerb